L'acronyme INSA peut signifier :
 les instituts nationaux des sciences appliquées (INSA), des établissements publics français de recherche et d’enseignement supérieur ;
 l'institut national des sciences appliquées de Lyon ;
 l'institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
 l'institut national des sciences appliquées de Rouen ;
 l'institut national des sciences appliquées de Rennes ;
 l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
 l'institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
 l'institut national des sciences appliquées Hauts-de-France ;
 l'institut international des sciences appliquées Euro-Méditerranée ;
 l'Institut national des sciences appliquées et de technologie de Tunis (INSAT), une école nationale d'ingénieurs tunisienne ;
 l'Inventaire suisse d'architecture 1850–1920, est une série en onze volumes sur l'architecture et l'urbanisme des villes suisses entre 1850 et 1920 ;
 l'Ingenieria y Servicios Aeroespaciales un organisme dépendant de l'Instituto nacional de técnica aeroespacial ;